Die Zavarovalnica Sava Portorož 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Portorož. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 13. bis 19. September 2021 statt.

Titelverteidigerinnen sind Anna Tschakwetadse im Einzel sowie die Paarung Marija Kondratjewa/Vladimíra Uhlířová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Zavarovalnica Sava Portorož 2021 fand vom 12. bis 13. September 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Piran